Logo
 logotyp
 znak pisarski